Спарток () — грецьке ім'я фракійського або меотського походження. Воно було родовим ім'ям у династії Спартокідів, правителів Боспорської держави. 

 Спарток I — правитель Боспорської держави у 438/437—433/432 роках до до н. е.
 Спарток II — правитель Боспорської держави у 349—344 годах роках до н. е.
 Спарток III — правитель Боспорської держави приблизно 304—284 роки до н. е.
 Спарток IV — правитель Боспорської держави приблизно 245—240 роки до н. е.
 Спарток V — правитель Боспорської держави у 210/200—180/178 роках до н. е.
 Спарток VI — правитель Боспорської держави у 150—140 роках до н. е.